Louis Cottrell ist der Name folgender Personen:

* Louis Cottrell senior (1878–1927), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Louis Cottrell junior (1911–1978), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Saxophonist